Гусевское городское поселение — муниципальное образование (городское поселение) в Касимовском районе Рязанской области.

Административный центр — посёлок городского типа Гусь-Железный.

История 

Гусевское городское поселение образовано в 2006 году путём реорганизации администрации пгт Гусь-Железный и присоединения к ней Чаурского сельского округа .

Население

Состав поселения

Местное самоуправление 
 Главы сельского поселения
 Химушина Елена Александровна

 Администрация сельского поселения
Адрес: 391320. Рязанская область, Касимовский район, п. Гусь-Железный ул. Набережная д. 3

Примечания 

Муниципальные образования Касимовского района
Городские поселения Рязанской области